Via Crucis, terme latin signifiant chemin de croix en français ;
 Via Crucis, une œuvre de Franz Liszt pour clavier et voix, écrite entre 1878 et 1879 ; 
 Via Crucis, une série d'œuvres du peintre colombien Fernando Botero (2011).